Louredo ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Louredo (Amarante), Gemeinde im Concelho de Amarante
 Louredo (Paredes), Gemeinde im Concelho de Paredes
 Louredo (Póvoa de Lanhoso), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Póvoa de Lanhoso
 Louredo (Santa Maria da Feira), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Santa Maria da Feira
 Louredo (Santa Marta de Penaguião), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Santa Marta de Penaguião
 Louredo (Vieira do Minho)